HMAS Tobruk je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Tobruk (D37)
 HMAS Tobruk (L 50)

Tobruk